Plaatsen in Roemenië
 Amărăști (Dolj)
 Amărăști